Zuccotti ist ein Familienname folgender Personen:
 Susan Zuccotti (* 1940), US-amerikanische Historikerin
 

Der Zuccotti Park in New York ist nach 
 John Zuccotti (1937–2015), US-amerikanischer Immobilienentwickler
benannt.